

Municípios 
 Itapeva (Minas Gerais)
 Itapeva (São Paulo)

Acidentes geográficos 
 Praia Itapeva — praia no Rio Grande do Sul
 Lagoa Itapeva — lagoa no Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos